Pastajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pastajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740157-169544), sjö i Jokkmokks kommun,  (21,6 ha)
Pastajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 744855-155425), sjö i Jokkmokks kommun,  (96,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn